Дже́ки Ку́пер (,  — ) — американский актёр, телевизионный  и . Успеха он достиг, будучи ребёнком, на студиях Paramount и MGM, где появился в фильмах «Скиппи» (1931), «Чемпион» (1931), «Остров сокровищ» (1934), «Тот самый возраст» (1938) и ещё в десятке кинокартин. Самый молодой номинант на премию Американской академии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», которую молодой актёр получил в девять лет и первый в истории мирового кинематографа ребёнок-актёр, получивший номинацию на «Оскар» за роль Скиппи Скиннера в фильме «Скиппи».

Биография 
Купер стал первым в истории мирового кинематографа ребёнком-актёром, получившим номинацию на «Оскар» (за фильм «Скиппи»), и одним из немногих популярных детей-актёров, которые благополучно перешли из детских ролей во взрослые и получили новое признание.

В 1950-х годах актёр перешёл на телевидение, где в дальнейшем снимался в различных шоу и сериалах, среди которых «Полицейская история», «Железная сторона» и «Она написала убийство». Новая волна популярности настигла его в конце 1970-х годов, когда Джеки Купер исполнил роль журналиста Перри Уайта в блокбастере «Супермен» и в трёх его продолжениях. В 1989 году Купер заявил о своём уходе из кино, после чего занялся подготовкой скаковых лошадей в Калифорнии. Его вклад в кинематограф отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Джеки Купер скончался 3 мая 2011 года в Санта-Монике в возрасте 88 лет.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 
 Эмми 1974 — «Лучший режиссёр в комедийном сериале» («M*A*S*H»)
 Эмми 1979 — «Лучший режиссёр в драматическом сериале» («Белые тени»)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Голливудская «Аллея славы»
Режиссёры телевидения США